El condado de Whitley es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Whitley (Indiana)
 Condado de Whitley (Kentucky)